

Géographie

France 
 La Somme, département français.

Hydronyme 
 La Somme, fleuve de France donnant son nom au département français,
 La baie de Somme (ou estuaire de la Somme), lieu où ce fleuve se jette dans la Manche ;
 La Somme, rivière du département de la Marne ;
 La Somme, rivière du département de Saône-et-Loire ;
 La Somme-Soude, rivière du département de la Marne.

Toponyme 
 Somme-Bionne (Marne) ;
 Somme-Suippe (Marne) ;
 Somme-Tourbe (Marne) ;
 Somme-Vesle (Marne) ;
 Somme-Yèvre (Marne) ;
 Sommaisne (Meuse) ;
 Somme-Arne, un village de Champagne qui fut détruit en 1650.

Belgique 
 Somme-Leuze, une commune francophone de Belgique située en Région wallonne dans la province de Namur ;
 La Somme, un affluent de l'Ourthe ;
 Sommethonne, une section de la commune belge de Meix-devant-Virton située en Région wallonne dans la province de Luxembourg.

Canada 
 La rivière de la Somme, une rivière de la région de la Capitale-Nationale, au Québec.

Histoire

Moyen Âge 
 les Villes de la Somme, nom donné au  à Péronne, Corbie, Amiens, Abbeville et Roye.

Première Guerre mondiale 
 La Bataille de la Somme (1916), bataille de 1916,
 La Bataille de la Somme, film britannique sorti durant la bataille ;
 La Première bataille de la Somme (1918) qui eut lieu lors de l'opération allemande Michel le  ;
 La deuxième bataille de la Somme de 1918 également appelée Bataille d'Amiens, contre-attaque alliée, qui eut lieu du 8 au .

Seconde Guerre mondiale 
 La bataille de la Somme (1940) de 1940, également appelée Bataille d'Abbeville.

Mathématiques 
 La somme, résultat de l'addition.
 La somme, résultat de l'addition d'un certain nombre de valeurs codées avec une certaine précision sur un ordinateur donné et un langage donné.
 La somme connexe, résultat de la réunion de deux espaces topologiques mettant un commun une partie commune.
 La somme vectorielle, loi interne intervenant dans la définition d'un espace vectoriel.
 Les différentes extensions de ce concept, comme la somme d'ensembles ou la somme géométrique
 En théorie des catégories, la somme est une propriété universelle.
 La Règle de la somme est un principe utilisé en combinatoire.

Finance 
 Une somme est l'abréviation d'une somme d'argent

Marine 
 La Somme est un des cinq pétroliers ravitailleurs de classe Durance de la Marine nationale française.
 Le Somme II est un bateau de service baliseur

Littérature 
 La Somme contre les gentils, traité théologique et philosophique de Thomas d'Aquin
 La Somme de toutes les peurs, roman de Tom Clancy, adapté au cinéma en 2002
 La Somme théologique, ouvrage théologique de Thomas d'Aquin

Divers 
 Une somme est aussi un ouvrage, une œuvre importante qui rassemble et résume tout ce que l'on connaît sur un sujet, une science.
 Le somme désigne également un temps de sommeil.
Une bête de somme désigne un animal de charge ou animal de portage, utilisé par l'homme comme animal de travail pour porter des charges.